Lantana – pianta arborea
Lantana – film australiano del 2001
Lantana – città della Florida
Lantana – località del Texas
Lantana – località della frazione Dorga di Castione della Presolana
Giovanni Battista Lantana – architetto italiano (XVII secolo)